Mittelmeerfieber steht für:

 Brucellose, eine Infektionskrankheit 
 Mittelmeer-Theileriose, eine Infektionskrankheit 
 familiäres Mittelmeerfieber, eine Erbkrankheit